Футболист года в Турции — ежегодная награда, которая вручается турецкой ежедневной газетой Milliyet. Наряду с лучшим футболистом определяется также лучший спортсмен, тренер, функционер и команда. Общее награждение проводится с 1954 года, по футболистам — с 1955. Первым обладателем награды стал Лефтер Кючюкандонядис из «Фенербахче». Больше всего раз (5) награду получал Хакан Шукюр.

Победители

Распределение по клубам

Распределение по странам

Примечания 

Футбол в Турции
Футбольные награды